Příjmení Hillman nese více různých osobností:

 Harry Hillman (1881–1945) – americký atlet, sprinter
 Chris Hillman (* 1944) – americký hudebník
 James Hillman (1926–2011) – americky psycholog